Reprezentacja Fidżi w rugby 7 kobiet – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Fidżi w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Fiji Rugby Union, członek Oceania Rugby oraz World Rugby.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Women’s Sevens Series

Udział w mistrzostwach Oceanii

Udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Fidżi w rugby union
Fidżi